Porta Milano – quartiere di Brescia
Porta Milano – porta di Lodi
Porta Milano – porta di Pavia
Porta Milano – stazione di Torino